Chabel ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Chabel (* 1992), polnische Ruderin
 Wiktor Chabel (* 1985), polnischer Ruderer